A 21 620-as számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút Heves megyében. A 21-es főút és a Hatvan Nagygombos városrészére vezető 24 102-es út kereszteződésénél lévő csomópont egyik ága.

A Salgótarján felé irányuló forgalmat vezeti rá a főútra a 24 102-es út és az annak folytatását képező 21 621-es út irányából. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 38 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 619-es, onnan tovább a 24 102-esig a 21 621-es, az előbbiből Salgótarján felé a 21 620-as, Salgótarján felől letérve a 21 622-es, onnan tovább a 24 102-esig a 21 624-es, az előbbiből Budapest felé pedig a 21 623-as utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

Jegyzetek 

21620
21620
Hatvan közlekedése